Ludwik Kasprzyk (1881–1956) – polski duchowny katolicki, senator II Rzeczypospolitej
 Ludwik Kasprzyk (1930–2012) – polski działacz społeczny